Biografies:
 Antoni Muntadas
 Josep Antoni Muntadas i Campeny (Igualada, 1816-?), fill de Maties Muntadas i Font, fabricant de draps 
 Lluís Muntadas i Rovira (Barcelona, 1865 - 1911), enginyer i industrial català, impulsor i pioner de la indústria i els productes elèctrics
 Maties Muntadas i Rovira (Santa Maria de Sants, Barcelona, 1853 - Barcelona, 1927), industrial català, conegut per la seva col·lecció
 Miquel Muntadas i Romaní
 Pau Muntadas i Campeny
 Toponímia:
 Casa Muntadas o Casa Muntades, construcció encarregada l'any 1901 a l'arquitecte Puig i Cadafalch per Lluís Muntadas 
 Torre Muntadas